Рикардо Хорге Пиреш Гомеш (; ) — кабо-вердианский футболист, нападающий. В настоящее время выступает за «Партизан».

Карьера 
Начал карьеру в футбольном клубе «Батукуе». Затем переехал в Португалию и играл за такие команды, как «Визела», «Витория» и «Насьонал».

8 июня 2018 года подписал контракт с сербским «Партизаном». 22 июля дебютировал в составе гробарей в матче против «Радника». Отыграл все 90 минут.

С 2015 года выступает за сборную Кабо-Верде.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Партизана»
 
 

Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград